Berner är ett efternamn som burits av bland andra:

 Adam Berner (född 1987), svensk fotbollsspelare
 Albert Friedrich Berner (1818–1907), tysk jurist
 Alexander Berner
 Anne Berner (född 1964), finländsk politiker och affärskvinna
 Axel Olaf Berner (1843–1906), norsk agronom 
 Boel Berner
 Bruno Berner (född 1977), schweizisk f.d. fotbollsspelare
 Carl Berner (1841–1918), norsk politiker
 Carl Berner (arkitekt) (1877–1943), norsk arkitekt
 Christian Berner, flera personer
 Christian Berner (balettmästare)
 Christian  Berner (generalkonsul) (1877–1967), norsk-svensk affärsman och generalkonsul
 Christian Berner (skådespelare) (1702–1773), svensk skådespelare
 Dan Berner (född 1975), svensk nynazist
 Friedrich Berner (1904–1945) tysk läkare och SS-Hauptsturmführer
 Gottlob Berner
 Hagbard Berner (1839–1920), norsk ämbetsman
 Hjalmar Berner
 Joachim Berner (född 1962), svensk journalist
 Jørgen Berner
 Jørgen Haslef Berner (1873–1955), norsk arkitekt
 Lisa Eurén-Berner (1886–1973), svensk författare
 Mia Berner (1923–2009), norsk-svensk sociolog och författare
 Michaela Berner (född 1979), svensk skådespelare
 Rolf Berner
 Samuel Berner
 Simone Berner (född 1980), schweizisk innebandyspelare
 Søren Hjalmar Normann Berner (1850–1923), norsk läkare
 Örjan Berner (född 1937), svensk diplomat

Efternamn